Никола́й Сука́ч:
 Сукач, Николай Архипович (1919—1944) — майор; Герой Советского Союза.
 Сукач, Николай Васильевич (род. 1946) — украинский дирижёр.